La prefectura de Atenas (en griego Νομαρχία Αθηνών) era una prefectura de Grecia, que formaba parte de la periferia de Ática y de la superprefectura de Atenas-El Pireo. La capital era la ciudad de Atenas. Después de la prefectura de Léucade era la más pequeña de Grecia, pero también la más poblada tanto en números netos como en densidad de población. Cubría la principal parte del área metropolitana de Atenas. El 1 de enero de 2011, con la nueva división administrativa de Grecia se dividió en cuatro unidades periféricas: Atenas Septentrional, Atenas Occidental, Atenas Central y Atenas Meridional.

Municipios y comunidades

Véase también 
 Atenas
 Ática
 Prefecturas de Grecia

Referencias 

Geografía de Ática
Antiguas prefecturas de Grecia
Historia de Atenas